Benjamin Cotto, musicien et compositeur français
 Miguel Angel Cotto, boxeur portoricain 
 Gabriel Cotto, réalisateur de télévision français et producteur